Annegarn ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Annegarn (* 1952), niederländischer Sänger, Songwriter und Gitarrist
 Josef Annegarn (1794–1843), deutscher katholischer Theologe und Pädagoge